Puffinus baroli és el nom científic d'una baldriga, ocell marí de la família dels procel·làrids (Procellariidae) que era considerat una subespècie de la baldriga d'Audubon. Cria a les illes de Madeira, Canàries i Cap Verd i es dispersa per l'Atlàntic.

Puffinus